Denumirea de Temenuga se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Temenuga, un sat în comuna Ardino, regiunea Kărdjali;
 Temenuga, un sat în comuna Strajița, regiunea Veliko Tărnovo.